«Burn The Hoods» () — песня американского рэпера Ski Mask the Slump God. Она была выпущена 24 июля 2020 на лейбле Republic Records.

История 
Впервые отрывок песни был опубликован Ski Mask в октябре 2019.

В июне и июле 2020 Ski Mask публиковал отрывки песни, а также клипа.

17 июля 2020 была выложена официальная обложка и название песни.

Изначально на песне должен был быть куплет от TisaKorean.

Текст 
В песне Ski Mask The Slump God рассуждает о расизме, несправедливости и неравенстве. Название песни отсылает к Ку-клукс-клану.

Видеоклип 
Видеоклип был выпущен одновременно с песней. Он был спродюсирован Коулом Беннеттом. В нём Ski Mask сражается с последователями Ку-клукс-клана. В конце клипа звучит новая, не выпущенная песня.

Чарты

Примечания 

Видеоклипы, снятые Коулом Беннеттом
Песни Ski Mask the Slump God